Galindez peut désigner :

Patronyme 
 Aznar Ier Galíndez (-839), 
 Aznar II Galíndez
 Andregoto Galíndez (-972), fille du comte d'Aragon Galindo II Aznárez ;
 García Galíndez (-858), comte d'Aragon ;
 Hernán Galíndez (1987-), footballeur équatorien,
 Oscar Galíndez (1971-), triathlète argentin ;
 Victor Galíndez (1948-1980), boxeur argentin.

Autres 
 Galindez, film réalisé par Gerardo Herrero, sorti en 2003.
 Île Galindez, située sur la Péninsule Antarctique.